Глассфорд () — английская фамилия.

Известные носители 
  (род. 1953) — игрок в канадский футбол, участник Кубка Грея в составе клуба «Оттава Раф Райдерс» (1981).
 Глассфорд, Мэттью (род. 1990) — новозеландский пловец, серебряный медалист чемпионата Океании по плаванию в эстафете 4×100 м комплексным плаванием (2012).
  (1883—1959) — американский военный деятель и полицейский, начальник полиции округа Колумбия (1931—1932), брат Уильяма Глассфорда.
 Глассфорд, Уильям (1886—1958) — американский адмирал.